Hop puede referirse a:
Hóp, lago ubicado en Finlandia.
Hop, película de 2011 filmada en Universal Studios.
Hip Hop, género musical.
Trip Hop, género musical.
HOP!, aerolínea francesa.
Hop, término informático.